Ochi kan som auktorsförkortning betyda:

 Teruo Ochi
 Harumi Ochi

Robotskapade auktorsförkortningar